

Codici 
 OHC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di North East Cape (Stati Uniti)

Altro 
 Over Head Camshaft - Motore con camme in testa

en:OHC